Baranger ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Baranger (1927–2014), US-amerikanischer Physiker
 Willy Baranger (1922–1994), französisch-argentinischer Psychoanalytiker